Egenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Hinderikus Egenberger (1822–1897), niederländischer Porträt-, Historien- und Genremaler sowie Fotograf
 Rupert Egenberger (1877–1959), deutscher Heilpädagoge

Egenberger, Sonstiges:
 Egenberger Reisen, ein Busunternehmen aus Bayern
 Rechtssache Egenberger, ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof

Siehe auch:
 Eggenberg, Eggenberger